

Pessoas
 Wolfram von Richthofen - Marechal da Segunda Guerra  
 Manfred von Richthofen - O "Barão Vermelho" 
 Manfred Albert von Richthofen - alemão naturalizado brasileiro 
 Ferdinand von Richthofen - explorador alemão 
 Lothar von Richthofen - irmão mais novo do "Barão Vermelho" 
 Hermann von Richthofen - embaixador alemão no Reino unido

Outros
 Caso Richthofen - crime entre membros da família Richthofen no Brasil 

Desambiguação